Amerikai Egyesült Államok
 Big Horn (Arizona)
 Big Horn (Wyoming)
 Big Horn megye (egyértelműsítő lap)